

Населені пункти та їхні частини
 Скаржинек — село в гміні Опорув Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Скаржинек — село в гміні Ойжень Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Скаржинек — частина села Олюнін у гміні Ілув Сохачевського повіту Мазовецького воєводства

Примітки